naramiennik – element odzieży, zwłaszcza mundurowej
 naramiennik – część zbroi chroniąca bark i ramię 
 naramiennik – masywna bransoleta noszona na ramieniu

Strony ujednoznaczniające